Марі П'єрс була чинною чемпіонкою але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Мір'яна Лучич-Бароні.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Вінус Вільямс з рахунком 6–3, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Марі П'єрс (3-тє коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Моніка Селеш (3-тє коло)
  Кончіта Мартінес (3-тє коло)
  Іва Майолі (3-тє коло)
  Вінус Вільямс (фінал)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (3-тє коло)
  Анна Курнікова (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Italian Open 1998 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд